Il Tramonto, cioè il momento in cui il sole o un altro astro scende sotto l'orizzonte, può riferirsi anche a:

Arte 
 Tramonto – dipinto di Giorgione

Cinema 
Tramonto – film diretto da Baldassarre Negroni (1913)
Tramonto (Sundown) – film muto diretto da Harry O. Hoyt e Laurence Trimble (1924)
Tramonto (Sisters Under the Skin) – film diretto da David Burton (1934)
Tramonto (Dark Victory) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding
Tramonto (Sundown: The Vampire in Retreat) – film diretto da Anthony Hickox, con David Carradine (1990)
Tramonto (Napszállta) – film diretto da László Nemes (2018)

Televisione 
Tramonto – sceneggiato televisivo diretto da Giacomo Colli
Tramonto (Sundown) – episodio della sesta stagione di Lost